Radiometer har flere betydninger:
 Radiometer
 Crookes' radiometer
 Nichols radiometer
 Radiometer (virksomhed)